Fiche steht für:

 Karteikarte
 Fiche S, eine Datenbank der französischen Sicherheitsbehörden
 Fiche (Stadt), Stadt in der Region Oromia, Äthiopien

Siehe auch:
 Fisch
 Fish